Erkenning is een term die in het recht gebruikt wordt in verschillende betekenissen:
 Erkenning (sociologie), de publieke erkenning van iemands status of verdiensten
 Erkenning (adel), een begrip rondom de Nederlandse adel
 Erkenning (familierecht), de wettelijke erkenning van een kind door een man door het familierecht
 Erkenning (verjaring), erkenning bij verjaring
 Erkenning (internationaal recht), in het internationaal recht de erkenning door een staat van een bepaalde toestand of handeling waaraan die staat zelf geen deel heeft genomen